Новониколаевское — название населённых пунктов:

Россия 
 Новониколаевское — деревня в Кугарчинском районе Башкортостана.
 Новониколаевское — деревня в Меленковском районе Владимирской области.
 Новониколаевское — деревня в Пировском районе Красноярского края.
 Новониколаевское — деревня в Новгородском районе Новгородской области.

Украина 
 Новониколаевское — село в Павлоградском районе Днепропетровской области.
 Новониколаевское — село в Врадиевском районе Николаевской области.

См. также 
 
 Новониколаевская
 
 Новониколаевск